Wacken désigne notamment :

Toponyme

Wacken, une commune du district de Steinburg dans le Schleswig-Holstein ;
 , une chaîne de rochers dans le district de Trier-Saarburg en Rhénanie-Palatinat.

Wacken, un quartier de Strasbourg.

Patronyme 

  (1736–1834), fonctionnaire autrichien.

Voir aussi 

 Wacken Open Air, un festival de métal.